CYF est un code qui peut faire référence à :
 , dans la région de recensement de Bethel, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CYF est un sigle qui peut faire référence à :
 , une ancienne agence gouvernementale néo-zélandaise.

CYF est un sigle qui fait référence à :
 christian youth fellowship, communauté de la jeunesse chrétienne.

Code IATA des aéroports